Гайка может означать:
 Гайка — крепёжное изделие с резьбовым отверстием.
 Гайка — деталь винтовой передачи
 Гайка — персонаж мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».